Балдуин II Куртене (крајем 1217 — октобар 1273) био је латински цар у периоду од 1228. до 1261, а након тога титуларни латински цар у егзилу до своје смрти.

Ослабљена власт 
Престо је наследио од цара Роберта Куртенеа. Већ 1230. године склопио је савез са Бугарском против Епираца. После победе код Клокотнице, бугарски цар Јован Асен II освојио је целу област од Андријанопоља до Драча. На тај начин је територија Латинског царства још више смањена.

Асен је искористио борбе измађу латинских барона и 1232. године је примио православље. За време Балдуинове владавине Свети Сава је прошао кроз Цариград. Године 1235. склопљен је галипољски, никејско-бугарски савез против Балдуина и исте године, или 1236, су опсели Цариград, уз помоћ млетачке флоте дужда Ђакома Тијеполоа били поражени . Године 1241. град су поново опседали Монголи, али град је поново одолео нападима.

Од 1243. године латински непријатељи, Србија и Никејско царство, су осетно ојачали. Никејци су до 1247. године, свели Латинско царство на Цариград са околином, а град се највише бранио уз помоћ градских бедема. Сам Балдуин морао је да да сина Филипа дужду Ђакому Тијеполоу, као новчани зајам. Године 1259. морао је да пошаље војску у Пелагонију, у помоћ својим вазалима. Иако је имала око 10.000 људи (више и од Никејаца, који су имали око 6.000 људи), латинска војска је поражена, пошто је претрпела огромне губитке. Дана 25. јула 1261. године, у град су по ноћи упале никејске чете и уз помоћ ђеновљанске флоте, освојили га, а Балдуин је побегао у Напуљ. Пошто је освојио Цариград и истерао Балдуина и Михајло VIII Палеолог званично се крунисао 15. августа у Аја Софији за првог цара нове Византије.

Титуларна власт 
Млетачки дужд Лоренцо Тијеполо и Напуљци су уз помоћ папе 1263. или 1264. године. Балдуин је у мају 1267. на двору папе склопио уговор са Напуљцима. Напуљски краљ Карло I Анжујски је у фебруару 1271. године искористио смрт епирског деспота Михајла II Дуке и освојио Драч, па из тог града освојио Авалону, Берат, Кроју и остале градове редом. Антигрчком савезу придружила се Бугарска, Србија и Албанија у септембру 1271. године.

Арбанаси су тада основали своју прву самосталну државу, на чијем је челу од 1272. године био капетан-маршал од Драча. Он је морао да да Анжујцима 6 угледних таоца. У то време, тачније у мају 1273. године, Срби, Бугари и тесалијски севастократор, Михајлов брат, односно византијски сувладар, Јован Палеолог. Другим речима, како би се поново створило Латинско царство, у савез су ушле све оне земље које су биле у савезу против Латина. Усред те велике акције, умро је Балдуин октобра 1273. године.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1217.
Умрли 1273.
Латински цареви
Крсташи